Балод — многозначный термин.

 Балод, Екатерина Мартыновна (1898—1978) — советская медсестра, Герой Социалистического Труда.
 Балод (округ) — округ в индийском штате Чхаттисгарх.